Pekao Szczecin Open 2016 – tenisowy turniej ATP serii ATP Challenger Tour w sezonie 2016 z cyklu Pekao Open rozgrywany w dniach 12–18 września 2016 roku w Szczecinie na kortach ceglanych o łącznej puli nagród wynoszącej 125 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pekao Open
2016 w tenisie ziemnym
2016 w polskim sporcie